AEK BC (Atena), košarkaški klub iz Atene
 AEK FC (Atena), nogometni klub iz Atene
 AEK VC (Atena), odbojkaški klub iz Atene
 AEK FC (Larnaka), nogometni klub iz Larnake na Cipru
 AEK FC (Patras), nogometni klub iz Patrasa u Grčkoj
 Alfabetatze Euskalduntze Koordinakundea, koordinacija za abecediranje i poučavanje baskijskog jezika, organizacija za učenje baskijskog jezika